Stora Öresjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Öresjön, Västergötland, sjö i Marks kommun,  (2,47 km²)
Stora Öresjön, Dalsland, sjö i Färgelanda kommun,  (7,55 ha)

Se även
Öresjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn